El presidente de la Corte Suprema, presidente de la Suprema Corte o presidente del Tribunal Supremo, puede referirse a los siguientes cargos: 
  Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cargo de Argentina
  Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Chile, cargo de Chile
  Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, cargo de Costa Rica
  Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, cargo de de Bolivia
  Presidente de la Corte Suprema del Perú, cargo de Perú
  Presidente de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, cargo de El Salvador
  Presidente del Tribunal Supremo, cargo de España
  Presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, cargo de Estados Unidos
   Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Guatemala y del Organismo Judicial, cargo de Guatemala
  Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cargo de México